Carpilius är ett släkte av kräftdjur. Carpilius ingår i familjen Carpiliidae.

Carpilius är enda släktet i familjen Carpiliidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Tiofotade kräftdjur
Carpilius